Хозяйка — многозначный термин.

 Хозяйка — см. Хозяин.
 Хозяйка — украинский телесериал 2016 года. 
 Хозяйка — мексиканский телесериал 1995 года. 
 Хозяйка — повесть Фёдора Достоевского, опубликованная в 1847 году.